En  :
 Golce, village dans la voïvodie des Basses-Carpates.

 Golce, village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.

 Golce, village dans la voïvodie de Silésie.